USS Accomac je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Accomac (YTL-18) 
 USS Accomac (APB-49) 
 USS Accomac (YTB-812)

Accomac